Jakobiti je naziv za več skupin oseb:
 Jakobiti - sirska veja monofizitov
 Jakobiti - lojalisti - privrženci Jakoba II.